Peabiru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Peabiru (ort), Paraná, 
 Peabiru (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar